Harpagomyces är ett släkte av svampar. Harpagomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Harpagomyces